Ленинская волость

 Ленинская волость — в составе Владимирской губернии (Юрьевский уезд) до 1925 и в составе Иваново-Вознесенской губернии до 1929.
 Ленинская волость — в составе Минской губернии (Мозырский уезд)
 Ленинская волость (бывш. Царицынская волость)  — в составе Московской губернии, 1918—1929 гг. (Московский уезд)
 Ленинская волость (бывш. Лемешевская волость)  — в составе Московской губернии, 1923—1929 гг. (Орехово-Зуевский уезд)
 Ленинская волость — в составе Псковской губернии (Себежский район, 1923—1925 гг.)
 Ленинская волость — в составе Псковской области (Себежский район, 1995—2005 гг.)
 Ленинская волость — в составе Тверской губернии до 1921, в составе Московской губернии до 1929 (Ленинский уезд)
 Ленинская волость — в составе Томской губернии (Кольчугинский уезд, 1923—1925 гг.)